Lalola es una serie televisiva de origen argentino que además se reeditó en otros países:

 Lalola, en Argentina, fue emitida en una temporada 2007-2008;
 Lalola, en España, fue emitida en una temporada 2008-2009;
 Lola, en Chile, fue emitida en una temporada 2007-2008.
 Lalola, en Perú, emitida en 2011.